Magdalena León puede referirse a:

 Magdalena León, cantante española afincada en Argentina
 Magdalena León Gómez, socióloga colombiana
 Magdalena León T, economista ecuatoriana